Acosta puede referirse a:

Lugares 
 Acosta, concejo del municipio de Cigoitia, España.
 Cantón de Acosta, cantón de Costa Rica.
 Mariano Acosta, ciudad del oeste del Gran Buenos Aires, Argentina.
 Municipio Acosta, municipio de Falcón, Venezuela.
 Municipio Acosta, municipio de Monagas, Venezuela.
 Municipio Cruz Salmerón Acosta, municipio de Sucre, Venezuela.
 Puerto Acosta, municipio de La Paz, Bolivia.
 San Ciro de Acosta, municipio de San Luís Potosí, México.

Personas 
 
 Acosta, apellido.
 Thiago Prieto Acosta, futbolista argentino
 Alberto Federico Acosta, exfutbolista argentino.
 Carlos Acosta, bailarín cubano.
 Jim Acosta, periodista estadounidense.
 José de Acosta, jesuita, antropólogo y naturalista español.
 Lautaro Acosta, futbolista argentino.
 Mariano Acosta, político argentino.
 Máximo Acosta, jockey argentino.
 Nathalia Claire Acosta, poetisa estadounidense.
 [Andres Acosta], Tatuador Venezolano.